Milan Kovačević je lahko:
 Milan Kovačević (general)
 Milan Kovačević (politik)
 Milan Kovačević (klimatolog)
 Milan Kovačević (košarkar)
Milan Kovačević (režiser)